

Patronyme
 Raul Meireles (né en 1983), footballeur international portugais.
 Cildo Meireles (né en 1948), plasticien et sculpteur brésilien. 
 Fernando Meirelles (né en 1955), réalisateur brésilien.
 Nuno Meireles (né en 1991), coureur cycliste portugais.
 Totia Meireles (née en 1958), actrice brésilienne de théâtre, de cinéma et de télévision.
 Victor Meirelles de Lima (1832-1903), peintre brésilien.

Toponymie
 Vitor Meireles, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina, nommée en hommage au peintre Victor Meirelles de Lima.

Homonymie
Homonymie de patronyme